A Guiana Britânica (atual Guiana) competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 em Tóquio, Japão.

Referências
 Official Olympic Reports

Países nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964
1964